Jachimowicz  Яхимо́вич,  Jakimavičius:
 Hryhorij Jachymowycz, pol.: Grzegorz Jachimowicz
 Marian Jachimowicz
 Rafał Jachimowicz, lit.: Rapolas Jakimavičius
 Władysław Kazimierz Jachimowicz
 Wojciech Jachimowicz

Zobacz też 
 Jachimowski
 Achim

Polskie nazwiska